Michel Verrault (Lac-Beauport, Quebec) és un àrbitre quebequès especialitzat en proves de patinatge de velocitat en pista curta.

En la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 realitzats a Vancouver (Canadà) fou l'encarregat de realitzar el jurament olímpic per part dels jutges, juntament amb Hayley Wickenheiser que ho realitzà per part dels competidors. Verrault realitzà el jurament en francès mentre que Wickenheiser ho feu en anglès.

Referències 

Àrbitres
Patinatge de velocitat sobre gel
Esportistes als Jocs Olímpics d'hivern de 2010
Esportistes quebequesos